Ostatnia szansa – singel Kasi Cerekwickiej
filmy
 Ostatnia szansa – brytyjski film z 1937 roku
 Ostatnia szansa – szwajcarski film z 1945 roku
 Ostatnia szansa – włoski film z 1973 roku
 Ostatnia szansa – amerykański film telewizyjny z 1986 roku
 Ostatnia szansa – amerykański film telewizyjny z 2003 roku
 seriale
 Ostatnia szansa – południowokoreański serial telewizyjny

Przypisy